Als Phrixos-Maler bezeichnet man

 einen antiken apulischen Vasenmaler, siehe Phrixos-Maler (Apulien)
 einen antiken attischen Vasenmaler, siehe Phrixos-Maler (Attika)